NXT WarGames è un evento di wrestling prodotto dalla WWE, per il roster di NXT. Di seguito, tutte le edizioni:

 NXT TakeOver: WarGames - edizione del 2017
 NXT TakeOver: WarGames II - edizione del 2018
 NXT TakeOver: WarGames III - edizione del 2019
 NXT WarGames 2021 - edizione del 2021